Sant'Agricola può riferirsi a:

 Sant'Agricola martire, martirizzato con san Vitale nel III o IV secolo, festeggiato il 4 novembre;
 Sant'Agricola di Chalon, vescovo di Chalon-sur-Saône nel VI secolo, festeggiato il 17 marzo;
 Sant'Agricola di Nevers, vescovo di Nevers nella seconda metà del VI secolo, festeggiato il 26 febbraio;
 Sant'Agricola di Avignone, vescovo di Avignone nella seconda metà del VII secolo, festeggiato il 2 settembre.